Baudartius ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Baudaert (latinisiert Baudartius; 1565–1640), niederländischer Theologe

Siehe auch:
 Baudartius College im niederländischen Zutphen, Hochschule, die nach dem Theologen und Kupferstecher Wilhelm Baudaert (latinisiert: Baudartius) benannt ist